Нотр-Дам-ан-Во — римско-католическая церковь, расположенная в Шалон-ан-Шампани и Вердене. Собор является главной достопримечательностью в Марне.

История 
Строительство началось около 1157 года, а закончилось в 1217 году.

Церковь была классифицирована как исторический памятник в 1840 году. В 1998 году она была включена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО под названием «Дороги в Сен-Жак-де-Компостела во Франции».

Архитектура 
Нотр-Дам-ан-Во стал символом города Шалон-ан-Шампань. Он расположен на месте, которое уже было назначено для поклонения с девятого века. Мало что известно о церкви, которая стояла тут до постройки Нотр-Дам-ан-Во. Нынешнее здание, построенное около 1157 года и завершенное около 1217 года, является готическим памятником архитектуры, в котором сохранились следы романского влияния.

Внешний вид обрамлен четырьмя романскими башнями. До революции все четыре башни были увенчаны стрелами.

Галерея

Примечания 

Здания и сооружения, заложенные в 1157 году
Здания и сооружения, построенные в 1217 году
Католические храмы Франции